

Personnes réelles ou mythiques désignées par ce nom 
Agar peut désigner :
 Agar, servante d'Abraham et mère d'Ismaël ;
 Agar, personnage coranique inspiré de la précédente ;
 Agar, de son vrai nom Marie Léonide Charvin (1836-1891), artiste dramatique française.

Patronyme 

 Eileen Agar (1899-1991), peintre et photographe anglaise ;
 Jean-Michel Agar (ou Jean-Antoine-Michel Agar, 1771-1844), homme politique français sous le Premier Empire ;
 John Agar (1921-2002), acteur américain ;
 Wilfred Eade Agar (1882-1951), zoologiste australien d'origine britannique.

Toponyme 

 Agar, village du centre du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 Agar, ville de l'État du Madhya Pradesh en Inde ;
 Agar, ville du Turkménistan, proche de la frontière avec l'Afghanistan.

Sigle 

AGAR est un sigle qui peut désigner :
 Association des gens d'affaires de Rigaud, à Rigaud, au Québec, au Canada.

Autres 
Agar peut aussi désigner :
 Agar, bande dessinée publiée par les éditions Dargaud ;
 Agar, moteur informatique de haut niveau pour des applications graphiques sous licence BSD ;
 Agar, une divinité de la mythologie nauruane.

Voir aussi 
 Agar-agar, gélifiant naturel extrait d'algues rouges (usages culinaires et en microbiologie)
 Agar Agar, duo de synthpop français

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme